Peasant – album dei Thou del 2008
Peasant – album di Richard Dawson del 2017